

Planina – antica città piceno-romana della Regio V Picenum, andata distrutti dai Visigoti nel V secolo a.C.

Planina – frazione del comune di Aidussina
 Planina – frazione del comune di Postumia
 Planina di Circhina, oggi Planina pri Cerknem – frazione del comune di Circhina